Harvest (Alabama), een plaats in de Amerikaanse staat Alabama
 Harvest (album van Neil Young) (1972), het vierde studioalbum van Neil Young
 Harvest (nummer van Neil Young) (1972), een nummer van dit album
 Harvest moon (album van Neil Young) (1992), het tweeëntwintigste studioalbum van Neil Young
 Harvest moon (single van Neil Young) (1992), een nummer van dit album
 Harvest Records, een label voor progressieve rock, eigendom van EMI
 Barclay James Harvest, Britse progressieve rockgroep